Wojciech Kaczmarek (ur. 1899) –  kawaler Virtuti Militari
 Wojciech Kaczmarek (ur. 1948) – polski żużlowiec
 Wojciech Kaczmarek (ur. 1954) – polski literaturoznawca
 Wojciech Kaczmarek (ur. 1983) – polski piłkarz nożny
 Wojciech Szczęsny Kaczmarek (1942–2009) – polski samorządowiec, prezydent Poznania w latach 1990–1998